Несанкционированный доступ
 Наставление по стрелковому делу
 Народное социальное движение — праворадикальная политическая партия в Болгарии 1930-х гг.